Артамы () — род птиц из семейства ласточковых сорокопутов.

Распространение 
Артамы распространены на континенте Австралии и Океании. Серый артам (Artamus fuscus) распространён исключительно в Азии.

Список видов 
 Серый артам Artamus fuscus
 Artamus mentalis
 Белоспинный артам Artamus monachus
 Большой артам Artamus maximus
 Белобрюхий артам Artamus leucorynchus
 Бисмаркский артам Artamus insignis
 Маскированный артам Artamus personatus
 Белобровый артам Artamus superciliosus
 Чернолицый артам Artamus cinereus
 Сумеречный артам Artamus cyanopterus
 Малый артам Artamus minor

Ласточковые сорокопуты
Роды птиц